Стефан Гаврилов Баламезов (; 9 сентября 1883, Кишинёв — 30 сентября 1960, София) — болгарский дипломат и ученый-конституционалист, академик (1946), профессор (1927).

Биография 

Родился 9 сентября 1883 в Кишинёве. Окончил среднюю школу в Софии и в 1906 стал выпускником юридического факультета Софийского университета. Во время учёбы был исключен из-за поддержки Российской революции 1905-1907, в 1907-1908 изучал в Париже административное и международное право.

В 1906-1922 был дипломатом в Министерстве иностранных дел и религии Болгарии в посольстве в Санкт-Петербурге, Париже и Праге. В 1912 участвует в Международной комиссии по урегулированию иностранных дел Болгарии.

В 1916 он был избран доцентом, а в 1924 профессором.

В 1929-1930 и 1944-1945 был ректором Софийского университета «Святого Климента Охридского».

Умер в Софии 30 сентября 1960.

Работы 

Автор более 20 научных книг и монографий по конституционному праву. Наиболее популярными из них являются:

 «Министрите — тяхната роля и тяхната власт — в парламентарната монархия» (1914);
 «Сравнително и блъгарско конституционно право» в 2 части (1935-1936);
 «Конституционно» право в 3 части (1942-1945).

Источники 

 Научноинформационен център «Българска енциклопедия». Голяма енциклопедия «България». Том 1. София, Книгоиздателска къща «Труд», 2011

Академики Болгарской академии наук
Ректоры Софийского университета
Преподаватели Софийского университета
Дипломаты Болгарии
Законодатели Болгарии
Родившиеся в Кишинёве
Умершие в Софии
Выпускники юридического факультета Софийского университета